Norlander är ett svenskt efternamn. Det kan avse:

 Axel Norlander (1883–1948), sjöofficer och motorist
 Carl Norlander, flera personer
 Carl Norlander (1846–1916), officer, gymnast, fäktare och skriftställare
 Carl Norlander (1895–1961), officer
 Emil Norlander (1865–1935), revyförfattare och journalist
 Erik Norlander (1920–1974), författare och manusförfattare
 Göran Norlander (född 1945), politiker, socialdemokrat
 Helge Norlander (1884–1953), företagare
 Ingrid Norlander (1907–1993), advokat och rikslottachef
 Johannes Norlander (född 1974), möbelformgivare och arkitekt
 Olof Norlander (1925–1988), anestesiolog
 Peter Norlander (född 1950), racerförare
 Ragnar Norlander (1888–1975), ämbetsman

Se även
 Nordlander – svenskt efternamn

Svenska efternamn